Le terme golden, qui signifie « doré » en anglais, peut désigner :
 Golden Delicious, une variété de pommes, appelée communément « Golden » ;
 Golden Retriever, une race de chiens.

Patronyme 

 Annie Golden (née en 1951), actrice américaine ;
 Arthur Golden (né en 1956), l'auteur de Mémoires d'une geisha ;
 Bernard Golden (1925-2008), espérantiste étatsunien ;
 Henry Golden Dearth (1864-1918), peintre américain ;
 Joseph A. Golden (1897-1942), réalisateur, scénariste et producteur américain ;
 Mark Golden (1948-2020), historien canadien ;
 Markus Golden (né en 1991), joueur américain de football américain ;
 Susan Golden (née en 1957), biologiste américaine.

Toponyme

Canada 
 Golden, une ville de Colombie-Britannique.

États-Unis 
 Golden, une ville du Colorado ;
 Golden, un village du comté d'Adams dans l'Illinois ;
 Golden, une ville du Mississippi ;
 Golden, census-designated place située en Oklahoma.

Musique 

 Golden, un album du trio Lady Antebellum, sorti en 2013 ;
 Golden, un album de Kylie Minogue, sorti en 2018 ;
 Golden, un single du chanteur britannique Harry Styles, sorti en 2019.

Divers 
 Golden, un magazine mensuel français consacré au Macintosh, devenu après Macworld et enfin fusionné avec Univers Mac pour donner Univers Macworld
 Golden, une société de production et de création.

Voir aussi 
 Golden State, littéralement : l'« État doré », surnom de l'État de Californie, aux États-Unis d'Amérique.

Homonymie de localités aux États-Unis